Caravana cinematografică se poate referi la:

 „Caravana cinematografică”, nuvelă scrisă de Ioan Groșan și publicată în 1985 într-un volum omonim
 Caravana cinematografică, film româno-german din 2009, regizat de Titus Muntean, ecranizare a nuvelei lui Groșan